Antonio Conte (1867–1953) olimpiai bajnok olasz vívó
 Antonio Conte (1969) világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes olasz labdarúgó, edző